Een verkeersweg:
N224 (België)
N224 (Frankrijk)
N224 (Nederland), zie Provinciale weg 224
N224 (Zwitserland)